Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1881 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Challenge Round gewann William Renshaw gegen den Titelverteidiger John Hartley. Im All-Comers-Finale hatte sich Renshaw zuvor gegen Richard Taswell Richardson durchgesetzt.

Challenge Round

Spiel um Platz 2

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 244.
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 134.

Herreneinzel
1881